Osoby o tym nazwisku:
 Fiodor Szynkarienko – radziecki wojskowy
 Nikołaj Szynkarienko – rosyjski wojskowy, emigracyjny publicysta i pisarz